Чечу́лин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Чечулин, Владимир Ильич (1937—1983) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Чечулин, Дмитрий Николаевич (1901—1981) — советский архитектор, Герой Социалистического Труда.
 Чечулин, Иван Павлович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Чечулин, Пётр Петрович (1896—1971) — советский военачальник, генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы.
 Чечулин, Сергей Ионович (1894—1937) — российский физиолог.



См. также 
  — название населённых пунктов в России.
 Чичулин — фамилия.
 Чичулина — река в России, протекает в Томской области.